Neumayer ou Neumayr peuvent faire référence à:

Patronyme 
 Christopher Neumayer
 Franz Neumayr
 Fritz Neumayer
 Maximilien-Georges-Joseph Neumayer
 Max von Neumayr (1808-1881), un juriste et parlementaire bavarois, père de Melchior
 Melchior Neumayr (1845–1890), un paléontologue autrichien, fils de Max
 Michael Neumayer

Toponyme 
 Glacier Neumayer
 Chenal Neumayer

Autres 
 Base antarctique Neumayer
 Sittelle de Neumayer

Voir aussi 
 

Patronyme germanique